Balade irlandaise peut désigner :
 Balade irlandaise, douzième histoire de la série de bande dessinée L'Épervier bleu de Sirius ;
 Balade irlandaise, vingt-quatrième tome de la série de bande dessinée Clifton de Michel Rodrigue;
 Molly Malone – Balade irlandaise de Renaud.